Тиранн-разбойник () — вид воробьинообразных птиц из семейства тиранновых (Tyrannidae), выделяемый в монотипический род тираннов-разбойников (Legatus). Длина тела — 15—16,5 см.

Издаёт быстрый, чистый звук «ю-ти-ти-тит» (этот звук продолжается около 1 секунды) или «де-ди-ди-ди», после которого периодически следует резкий и чистый звук «вьиию»; иногда птица перед своей типичной песней произносит звуки «ке-ке-ке-ке-ке-ке».

Подвиды 
  — от востока Мексики южнее до севера и центральной части Гватемалы, Белиза и Гондураса;
  — от Никарагуа южнее до Панамы и Колумбии, затем восточнее до Венесуэлы и Гвианы, Тринидада и Тобаго, и южнее в Эквадор, Перу, северо-запад и центральная часть Бразилии (Мату-Гросу и север Риу-Гранди-ду-Сул), а также с севера и востока Боливии до центральной и восточной части Парагвая и севера Аргентины.

Примечания 

Тиранновые
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1818 году
Монотипические роды птиц